Chicamocha peut désigner :
 le río Chicamocha, fleuve de Colombie
 le canyon du Chicamocha, sur le cours du río Chicamocha
 le parc national du Chicamocha, protégeant le canyon du Chicamocha